Clique steht für:
 eine informelle Gruppe mit hoher Netzwerkdichte, im absprechenden Sinn 
 eine Basler Fasnachtsclique
 einen Begriff aus der Graphentheorie, siehe Clique (Graphentheorie) und Cliquen-Graph
 Cliquenproblem (CLIQUE) ist ein wichtiges Problem in der Komplexitätstheorie der Informatik
 CLIQUE, ein Algorithmus zur Clusteranalyse in Unterräumen von hochdimensionalen Datenbanken
Die Clique (Künstlervereinigung)

 Literatur
 Die Clique (Roman), Roman von Mary McCarthy (1963)
 Die Glamour-Clique, Buchreihe von Lisi Harrison
 Filme
 Die Clique (Film) USA, 1966
 Jeanies Clique USA, 1980
 Wilde Clique D, 1982
 Serien
 Clique (Fernsehserie) GB, seit 2017
 Lieder
 Clique (Lied) von Big Sean

Siehe auch:
 Die Clique
 Klick

CLIQUE